Тулумбай:

 Тулумбай — аул в Азовском немецком национальном районе Омской области России.
 Тулумбай — солёное озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

 Гумер Тулумбай (1900—1939) — татарский советский писатель.